

Sens principal 
 Veuve, femme en état de veuvage.

Zoologie 
 Plusieurs oiseaux passériformes :
Veuve dominicaine
Veuve de paradis
Veuve royale
Veuve de Jackson
 Une perruche : la Conure veuve
 Un poisson : la Veuve (Sebastes entomelas)
 Un papillon : la Veuve (Atolmis rubricollis)
 Autres :

Patronyme 
Jacqueline Veuve

Titres 
 Veuve mais pas trop, un film américain réalisée par Jonathan Demme
 Une veuve en or, un film français de Michel Audiard
 Enfin veuve, un film français réalisé par Isabelle Mergault
 Une veuve, nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1882.

Divers 
 La Veuve, une rivière qui coule en France dans le département de la Sarthe
Église veuve, église collégiale qui a été cathédrale, et dans laquelle il y avait anciennement un évêque.
 La veuve en typographie est un élément de composition inesthétique : la première ligne d'un paragraphe placée en bas de page.
 La Veuve désigne aussi parfois la guillotine.

Voir aussi